Мата Наранхо има више значења:

 Мата Наранхо, Ел Нанче (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Наранхо (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Наранхо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Наранхо, Ел Мучите (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Наранхо (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику